Ужо — топоним;

 Ужо  —  озеро в Локнянском районе Псковской области
 Ужо  —  озеро в Невельском районе Псковской области
 Ужо  —  озеро в Новосокольническом районе Псковской области
 Ужо — озеро в Городокском районе Витебской области Белоруссии в бассейне реки Оболь